Piotr Rychlik (1897–1988) – poseł na Sejm II Rzeczypospolitej, delegat okręgowy Delegatury Rządu na Kraj
 Piotr Rychlik (ur. 1984) – polski dyplomata